Sassel, commune suisse du canton de Vaud en Suisse.
Sassel, section de la commune luxembourgeoise de Wincrange.
Sassel, plage d'Aïn Témouchent, en Algérie.